The Quiet Ones – film del 2010 diretto da Amel J. Figueroa
 Le origini del male (The Quiet Ones) – film del 2014 diretto da John Pogue